

Persone
 Erich Ludendorff (1865-1937) – generale tedesco
 Hans Ludendorff (1873-1941) – astronomo e astrofisico tedesco
 Mathilde Ludendorff (1877-1966) – psichiatra tedesca

Altro
 Ludendorff – cittadina fittizia del videogioco Grand Theft Auto V
 Ponte di Ludendorff – ponte ferroviario che, attraversando il Reno, collegava Remagen e Erpel